Slate hace referencia a varios artículos:

Topónimos
 Islas Slate (Escocia)
 Islas Slate (Ontario)

En Estados Unidos
 Slate Springs, localidad en Misisipi
 Slate (Virginia)
 Slate (Virginia Occidental)
 Slate Run, río del estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Personas
 Jenny Slate (n. 1982), actriz estadounidense;
 Jeremy Slate (1926-2006), actor estadounidense;

Además
 Slate (revista), publicación digital;
 HP Slate 500, modelo de tableta desarrollado por Hewlett-Packard;